Alexis Millardet  (1838-1902),  ampélographe et botaniste français.
 Charles Millardet (1800-1847), architecte français.
 Georges Millardet (1876-1953),  romaniste, dialectologue et phonéticien français.
 Patricia Millardet (1959-2020), actrice française.